Mòduls de l'Estació Espacial Internacional
 Mini-Research Module 1 (Rassvet)
 Mini-Research Module 2 (Poisk)

Altres mòduls d'investigació del segment orbital rus:
 Multipurpose Laboratory Module (Naüka)
 Russian Research Modules

Altres mòduls laboratori o d'investigació de l'ISS:
 Destiny (NASA)
 Columbus (ESA)
 Kibo (JAXA)

Referències

Vegeu també 
 Compartiments d'acoblament

Estació Espacial Internacional